El término Ogun puede referirse a:
 Ogun una de las deidades de la religión yoruba.
 Ogun un de los estados de Nigeria situado en la región yoruba.